Карієс — патологічний процес, що полягає в поступовому руйнуванні тканини кістки.
 Карієс зубів

 Каріес (Айон-Орос) — духовний та світський центр автономної православної області Афон.
 Каріес (Пієрія) — грецьке місто у номі Пієрія.